Gornja Velešnja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 72 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 73 stanovnika.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji